Елевфе́рий или Элевте́рий (;  ; ум. 189) — епископ Рима с 22 мая 174 (175 года) по 26 июля 189 года.

Биография 
Согласно Liber Pontificalis, родился в Никополе (Эпир) в семье грека по имени Хабундий (Habundius). Был поставлен диаконом в Риме при папе Аникете (154—164), и, видимо, оставался им и при последующем папе, Сотирии, после кончины которого в 174 году он стал епископом Рима.

Боролся с монтанистами, заботился о миссионерстве (якобы отправил послание в Британию). Похоронен в Ватикане.

День памяти у католиков — 26 мая; в православии его имя есть в святцах Элладской Церкви (26 мая).

Примечания

Ссылки 
 St. Eleutherius
 Евсевий Кесарийский. Церковная история. Кн.5.

 
 

Папы римские
Умершие в 189 году
Церковные деятели II века
Христианские святые II века
Католические святые
Канонизированные папы римские